Бурачиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурачиха — железнодорожная станция в Няндомском районе Архангельской области.
 Бурачиха — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Бурачиха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.